— японская фамилия. Известные носители:

 Харада, Ёсио (1940—2011) — японский киноактёр, звезда самурайских фильмов 1970-х.
 Харада, Мадока (род. 1985) — японская саночница, участница двух зимних Олимпийских игр.
 Харада, Масао (1912—2000) — японский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 
 Харада, Кацухиро (род. 1964) — японский продюсер и геймдизайнер, глава команды разработчиков серии Tekken.
 Харада, Кэйко (род. 1968) — японский композитор.
 Харада Саносукэ (1840—1868) — японский самурай периода Эдо, командир десятого подразделения Синсэнгуми.
 Харада, Тикахито (род. 1951) — чрезвычайный и полномочный посол Японии в России.
 Харада, Фукусабуро — японский футболист.
 Харада, Ясуо (1923—2004) — японский сёгист, президент Японской ассоциации сёги (1961—1967).

Прочее 
 Харада — село, Тляратинский район Дагестана.